Llengua madi del poble dels madis al Sudan del Sud
 Mahdí, figura messiànica de l'islam
 Mahdi, nom musulmà